Grand Prix Niemiec 1985 (oryg. Großer Preis von Deutschland) – dziewiąta runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 1985, która odbyła się 4 sierpnia 1985, po raz 23. na torze Nürburgring.

47. Grand Prix Niemiec, 33. zaliczane do Mistrzostw Świata Formuły 1.

Klasyfikacja

Uwagi 
 Pole position: Teo Fabi - 1:17.429
 Najszybsze okrążenie: Niki Lauda - 1:22.806 na okrążeniu 53

Niemcy
1985
1985 w Niemczech